Saúde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Saúde (kommun), Bahia, 
 Saúde (ort), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar